Белозерская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Белозерская волость (Кременецкий уезд) — в составе Волынской губернии, Кременецкий уезд
 Белозерская волость (Черкасский уезд) — в составе Киевской губернии, Черкасский уезд
 Белозерская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Оренбургский уезд
 Белозерская волость (Мелитопольский уезд) — в составе Таврической губернии, Мелитопольский уезд
 Белозерская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии, Курганский уезд
 Белозерская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии, Херсонский уезд